Slovo GAP nebo Gap má několik významů:

Zeměpisné názvy
 Gap – francouzské město
 Arrondissement Gap – francouzský arrondissement 

Věda
 GAP (matematika) – software pro výpočty diskrétní algebry 
 GAP – GTPázu aktivující protein

Ostatní
 Gap (firma) – módní značka a oděvní firma
 Glock Automatic Pistol – zbraň firmy Glock 
 Dollar gap – situace, kdy zásoby amerických dolarů nejsou dostačující k uspokojení poptávky
 Great Ape Project – Projekt Lidoop, organizace za základní práva velkých opů, tedy šimpanzům, gorilám a orangutanům.
 GAP (pojišťovnictví) – Guaranteed Asset Protection, typ pojištění vozidla